Никола́й Петро́вич Сук (; род. 21 декабря 1945, Киев) — советский и украинский пианист. Заслуженный артист УССР (1973).

Биография 
Родился в 1945 году в Киеве, в семье музыкантов. Учился в Киевской средней специализированной музыкальной школе им. Н. В. Лысенко и в Московской консерватории в классе профессора Льва Власенко.

Лауреат международного конкурса Листа-Бартока. Заслуженный артист УССР.

Получил всемирное признание в 1971 году на Международном конкурсе Листа-Бартока в Будапеште, где завоевал Золотую медаль. Исполняя как классическую, так и современную музыку, он давал премьеры концертов и сольных произведений таких композиторов, как Валентин Сильвестров, Иван Карабиц, Мирослав Скорик, Вирко Балей (некоторые из этих произведений были написаны специально для него). Известный американский музыковед и бывший музыкальный критик газеты «Нью-Йорк Таймс» Джозеф Горовиц назвал Николая Сука «самым выдающимся из современных исполнителей музыки Листа».

В настоящее время проживает в Лас-Вегасе, где преподаёт в Университете штата Невада (UNLV). Кроме того, он является Артистом — Резидентом и художественным руководителем Украинского института в Америке.

После американского дебюта в Карнеги-холле (1991 г.) Николай Сук выступал в Европе и США. Так, например, в Чикаго он выступил с премьерой Концерта для фортепиано и струнных Альфреда Шнитке.

В конце 1990-х годов пианист принимал участие в триумфальном концертном турне с Национальным заслуженным академическим симфоническим оркестром Украины в Австрии и Германии. В дуэте с Олегом Крысой — выдающимся украинским скрипачом и учеником Давида Ойстраха — он исполнил полный цикл сонат Бетховена.

Неоднократно Николай Сук был членом жюри на Международном конкурсе молодых пианистов памяти Владимира Горовица в Киеве.

Литература 
 Гамкало І. Сук Микола Петрович // Мистецтво України: Біографічний довідник / За редакцією А. В. Кудрицького. — К., 1997. — С. 569—870.

Ссылки 
 Интервью изданию «День».
 The Greatest Present-Day Liszt Pianist.
 Liszt and Improvisation.

Академические музыканты СССР
Академические музыканты Украины
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Невадского университета в Лас-Вегасе